Launay kan syfta på följande platser:

Geografi

Filippinerna 

 Alannay, ort, Cagayandalen, Province of Cagayan,

Frankrike 

 Launay-Villiers, departementet Mayenne i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Launay, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,

Kanada 

 Launay (kommun), Québec, Abitibi-Témiscamingue, 

Robotskapade Filippinernaförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar